Fifty Shades Darker steht für:

 Fifty Shades Darker, Originaltitel von Fifty Shades of Grey – Gefährliche Liebe (Roman), Roman von E. L. James (2012), siehe Shades of Grey #Fifty Shades of Grey – Gefährliche Liebe (Band 2)
 Fifty Shades Darker, Originaltitel von Fifty Shades of Grey – Gefährliche Liebe, US-amerikanischer Film von  James Foley (2017)